Иван Аристархович Аристархов (1851—1886) — санкт-петербургский архитектор.

Биография
Окончил Строгановское училище в Москве (1870) и Императорскую Академию художеств (1876). Получил две серебряные медали Академии художеств (1877)..

Наиболее значительные постройки в Петербурге:

 Доходный дом (перестройка). 2-я Красноармейская ул., 10 (1878)
 Доходный дом. 7-я Красноармейская ул., 3 (1879)
 Церковь во имя святой благоверной княгини Ольги в Дудергофе. Можайский. 25-го Октября пр., 97 (1879—1883, 1884—1885)
 Инвалидные дома в Дудергофе. Можайский. 25-го Октября пр., 99—103 (1879—1883)
 Здание 1-й Василеостровской школы Императорского патриотического общества. Канареечная ул., 11 (1882)
 Здание общества немецких ремесленников «Пальма» (перестройка, включение существовавших зданий). Пирогова пер., 18 (1882—1885)
 Доходный дом (перестройка). Оружейника Федорова ул., 5 (1883)
 Жилые дома (включение в существующее здание). 16-я линия ВО, 39 — Средний пр. ВО, 64 (1885)
 Церковь святого праведного Иова многострадального на Волковском православном кладбище. Камчатская ул., 6 — Расстанная ул., 30В (1885—1887)
 Доходный дом. Московский пр., 110 — Черниговская ул., 2х (1886)
Похоронен на Волковском православном кладбище.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Похороненные на Волковском православном кладбище